Igor Mihajlovski (en ), né le , à Koumanovo, en république fédérative socialiste de Yougoslavie, est un joueur et entraîneur de basket-ball macédonien. Il évolue durant sa carrière au poste d'ailier fort.

Biographie

Palmarès 
 Champion de Yougoslavie 1992
 Coupe de Yougoslavie 1992
 Ligue des champions d'Europe 1992
 Champion de Macédoine 1998, 1999
 Coupe de Macédoine 1997, 1998

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en décembre 1973
Joueur international macédonien de basket-ball
Joueur du KK Partizan Belgrade
Joueur du KK Borac Čačak
Joueur du KK Rabotnicki Skopje
Joueur du KK MZT Skopje
Joueur du KK Kumanovo
Joueur du FC Porto (basket-ball)
Entraîneur macédonien de basket-ball
Naissance à Kumanovo